Hundesee steht für:

 Hundesee, Löschwassersee am östlichen Rand des Allacher Forsts, siehe Landschaftssee Allacher Lohe
 Hundesee (Bofsheim), See am Rinschbach am nördlichen Rand von Bofsheim, Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis